Унгурс:
 Унгурс — озеро;
 Унгурс — фамилия:
 Унгурс, Эдуард Антонович — советский волейболист.